Epicharis hat folgende Bedeutungen:

Epicharis (Drama), eine von Daniel Casper von Lohenstein 1665 verfasste Tragödie
Epicharis (Bienengattung), eine Bienengattung
Epicharis (Freigelassene), eine 65 n. Chr. an der Pisonischen Verschwörung gegen Nero beteiligte Freigelassene
Epicharis (Märtyrerin), eine angebliche christliche Märtyrerin des 3. oder 4. Jahrhunderts